Кубок Канады 1984 — третий хоккейный турнир Кубка Канады, проходивший с 1 по 18 сентября 1984 года в шести канадских городах (Эдмонтон, Галифакс, Монреаль, Ванкувер, Калгари, Лондон) и одном американском (Буффало). Победителем турнира стала сборная Канады, обыгравшая в финале до двух побед Швецию. Лучшим игроком был назван канадец Джон Тонелли.

Предыстория

Результаты «выставочных» матчей 
 16 августа, Стокгольм: Швеция 3 Чехословакия 0
 17 августа, Евле: Швеция 6 Чехословакия 2
 19 августа, Стокгольм: Швеция 1 СССР 4
 21 августа, Гётеборг: Швеция 3 СССР 7
 25 августа, Галифакс: Канада 5 Чехословакия 4
 26 августа, Коувола: Финляндия 5 Швеция 3
 26 августа, Монреаль: Канада 3 Чехословакия 2
 27 августа, Хейнола: Финляндия 6 Швеция 3
 27 августа, Блумингтон: США 9 Швеция 7
 29 августа, Лондон (Онтарио): Швеция 8 ФРГ 0
 29 августа, Монреаль: Канада 4 СССР 5

Предварительный этап

Результаты матчей 
 1 сентября, Галифакс: США — Швеция — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
 1 сентября, Монреаль: Канада — ФРГ 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
 2 сентября, Монреаль: СССР — Чехословакия — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

 3 сентября, Монреаль: Канада — США — 4:4 (2:1, 2:1, 0:2)
 4 сентября, Калгари: СССР — Швеция — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
 4 сентября, Лондон, Онтарио: Чехословакия — ФРГ — 4:4 (0:3, 3:1, 1:0)

 6 сентября, Эдмонтон: СССР — ФРГ — 8:1 (0:0, 3:0, 5:1)
 6 сентября, Буффало: США — Чехословакия — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
 6 сентября, Ванкувер: Швеция — Канада — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

 8 сентября, Калгари: Швеция — ФРГ — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
 8 сентября, Эдмонтон: СССР — США — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
 8 сентября, Калгари: Канада — Чехословакия — 7:2 (4:0, 2:1, 1:1)

 10 сентября, Калгари: США — ФРГ — 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
 10 сентября, Ванкувер: Швеция — Чехословакия — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
 10 сентября, Эдмонтон: СССР — Канада — 6:3 (2:2, 2:0, 2:1)

Турнирное положение

Полуфиналы

Финал (до двух побед)

Составы команд 
 Канада (тренер — Глен Сэтер): вратари — , , Грант Фюр; защитники — Чарли Хадди, Кевин Лоу, Рэй Бурк, Лэрри Робинсон, Рэнди Грегг, Даг Уилсон, Пол Коффи; нападающие — Стив Айзерман, Гленн Андерсон, Брент Саттер, Марк Мессье, Боб Борн, Мишель Гуле, Рик Миддлтон, Майк Гартнер, Майк Босси, Брайан Беллоуз, Петер Штястны, Джон Тонелли, Уэйн Гретцки.

 Швеция (тренер — Лейф Боорк): вратари — , Ёте Вэлитало; защитники — Матс Телин, Андерс Эльдебринк, Ян Линдхольм, Микаэль Тельвен, Бу Эриксон, Петер Андерссон, Томас Эрикссон; нападающие — Хокан Лооб, Кент Нильссон, Бенгт-Оке Густафссон, Патрик Сундстрём, Петер Сундстрём, , Андерс Хоканссон, Томас Градин, Пер-Эрик Эклунд, Матс Нэслунд, Томас Сандстрём, Ян Клаессон.

 СССР (тренер — Виктор Тихонов): вратари — Владимир Мышкин, Александр Тыжных; защитники — Владимир Зубков, Игорь Стельнов, Василий Первухин, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Сергей Стариков, Зинэтула Билялетдинов, Ирек Гимаев; нападающие — Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Светлов, Михаил Варнаков, Сергей Шепелев, Сергей Макаров, Сергей Яшин, Александр Скворцов, Михаил Васильев, Александр Кожевников, Анатолий Семёнов, Владимир Ковин.

 США (тренер — Боб Джонсон): вратари — Том Баррассо, Гленн Реш; защитники — Марк Фьюско, Майк Рэмзи, Фил Хаусли, Род Лэнгуэй, Горди Робертс, Крис Челиос, Том Хёрш; нападающие — Нил Бротен, Бобби Карпентер, Эд Ольчик, Марк Джонсон, Боб Брук, Джо Маллен, Брайан Троттье, , Аарон Бротен, Брайан Эриксон, Дейв Эй. Дженсен, Брайан Лоутон.

 Чехословакия (тренер — Лудек Букач): вратари — Доминик Гашек, Яромир Шиндел; защитники — Милослав Горжава, Франтишек Мусил, Эдуард Увира, Арнольд Кадлец, Ярослав Бенак, Антонин Ставьяна; нападающие — Петр Росол, Игор Либа, Петр Клима, Иржи Дудачек, Владимир Ружичка, Владимир Цалдр, Иржи Лала, Душан Пашек, Ладислав Свозил, Владимир Камеш, Иржи Грдина, Ярослав Корбела, Винцент Лукач.

 ФРГ (тренер — Ксавер Унзинн): вратари — Карл Фризен, Бернард Энгельбрехт; защитники — Андреас Нидербергер, Удо Кисслинг, Райнер Блюм, Йоахим Райль, Петер Шарф, Дитер Медикус, Игнац Бернданер, Ули Химер; нападающие — Петер Шиллер, Эрнст Хёфнер, Франц Райндль, Манфред Вольф, Петер Обреза, Маркус Куль, Хольгер Майтингер, Герд Трунчка, Рой Рёдгер, Дитер Хеген, Гельмут Штайгер, Михаэль Бетц.

Статистика игроков

Бомбардиры

Победы вратарей

Сборная «Всех звезд» 
 Вратарь: Владимир Мышкин, СССР
 Защитники: Пол Коффи, Канада; Род Лэнгуэй, США
 Нападающие: Уэйн Гретцки, Канада; Сергей Макаров, СССР; Джон Тонелли, Канада

Ссылки 
 1984 Canada Cup
 Hockey Canada Tournament Summaries

Кубок Канады
Сентябрь 1984 года
Спорт в Канаде в 1984 году